

Кінгсленд — місто, штат Арканзас
 Кінгсленд — місто, штат Джорджія
 Кінгсленд — переписна місцевість, штат Техас